Trap može značiti:
 Trap (streljaštvo) - streljačka disciplina gađanja glinenih golubova
 Trap (glazba) - glazbeni podžanr hip-hopa